Малинкин — русская фамилия. Известные носители:
 Малинкин, Александр Алексеевич — ученый-физик.
 Малинкин, Юрий Александрович — советский государственный и политический деятель.

Другое 
 Малинкин — лунный кратер.